Weiße Ehe steht für:

 Weiße Ehe, andere Bezeichnung für Josefsehe, Ehe ohne Geschlechtsverkehr
 Weiße Ehe, Drama von Tadeusz Różewicz (1978)